Maria García peut désigner :

 Maria-Felicia García, cantatrice ;
 María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, pianiste et compositrice vénézuélienne ;
 Maria Dolors García Ramón (1943-), géographe espagnole ;
 María Luisa García (1956-), actrice et monteuse française d'origine espagnole ;
 María José García-Pelayo Jurado (1968-), femme politique espagnole ;
 María García Godoy (1990-), joueuse espagnole de water-polo ;
 María Pérez García (1996-), athlète espagnole.